Mercedes-Benz Arena – impianto sportivo di Berlino
 Mercedes-Benz Arena – impianto sportivo di Shanghai
 Mercedes-Benz Arena – impianto sportivo di Stoccarda